Górele − wyludniona wieś na Litwie, w okręgu wileńskim, w rejonie solecznickim, w starostwie Dziewieniszki.

Górele – wieś na Litwie, w rejonie solecznickim

Górele – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Widze.